Popoli – plurale di popolo
 Popoli – comune italiano della provincia di Pescara
 Popoli – rivista internazionale dei gesuiti italiani